Bebelama kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Bebelamas de Sataya, ort, Sinaloa, Navolato, 
 La Bebelama San Lorenzo, ort, Sinaloa, Culiacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar